«Что делать в случае пожара» () — кинофильм режиссёра Грегора Шнитцлера, вышедший на экраны в 2001 году.

Сюжет 
Тим, Хотте, Майк, Неле, «Террор» и Фло в 1980-е годы образовывали одну из мелких анархистских банд «Группа 36», участвовавшую в акциях протеста и изготавливавшую самодельные бомбы, которые никогда не должны были взорваться. Однако проходит 11 лет, и одна из этих бомб неожиданно взрывается. Все ресурсы полиции задействованы для отыскания террористов. Проблема в том, что большинство участников группы уже ведут вполне добропорядочный образ жизни. Только Тим и Хотте по-прежнему придерживаются своих прежних убеждений, однако в ходе одного из полицейских налетов у них конфискуют все фильмы, которые они снимали в былые годы. Встаёт проблема похищения улик из-под носа полиции…

В ролях

Награды и номинации 
 2002 — номинация на премию German Film Awards за лучшую мужскую роль второго плана (Мартин Файфель)

Саундтрек 
  — Still, weit und weg
 The Clash — I fought the law
 Manic Street Preachers — The everlasting
 Simian — The wisp
 Boss Hog — Whiteout
 Fehlfarben — Paul ist tot
 The International Noise Conspiracy — Smash it up
 The Jam — In the city
 I Am Kloot — Twist
 Die Sterne — Fickt das System
 Richard Ashcroft — A song for the lovers
 Gang Of Four — Return the gift
  — Ein Jahr (es geht voran)
 Stephan Zacharias und Stephan Gade — Bomben-Villa (Score-Track)
 Stephan Zacharias und Stephan Gade — Flo im Auto (Score-Track)
 Stephan Zacharias und Stephan Gade — Asservatenkammer (Score-Track)
 Stephan Zacharias und Stephan Gade — Alle laufen los (Score-Track)
 Ton Steine Scherben — Allein machen sie dich ein (Score-Track)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2001 года
Фильмы-драмы Германии
Фильмы о Берлине
Фильмы об анархистах
Фильмы о панк-культуре
Фильмы на немецком языке